Oblivion Machine (англ. Машина забвения; [əˈblɪvɪən məˈʃiːn]) — российская метал-группа, образованная в 2005 году в Саратове.

История 
Дебют группы состоялся в 2008 году с релизом альбома Unnatural & Wrong, в поддержку которого был выпущен клип Antigod. В качестве звукозаписывающего лейбла выступил Irond. Изначально высокое качество материала обусловило интерес к группе на российской метал-сцене, а телеканал A-One взял клип Antigod в ротацию. В дальнейшем группой был выпущен альбом ремиксов, в записи которого приняли участие Михиль ван ден Бос, автор саундтреков компьютерных игр Unreal и Deus Ex, группа Xe-NONE и dj Noiz.

После выхода второго номерного альбома Zero-Gravity, сведением которого занялся Хийли Хийлесмаа (звукорежиссер и продюсер групп Apocalyptica, KYPCK, Moonspell, Theatre Of Tragedy, Amorphis, Sentenced и т. д.), группа выпускается на Industrial-сборнике The Voices of Machine (2012) в рамках проекта VARG лейблов Artificial Sun и GlobMetal Promotion, а её музыка появляется в эфире радио «Эхо Москвы» (Россия), «Radio Planet» (Испания), «Planet Rock Music» и «Formula Planet» (Россия). В активе группы выступление на фестивале экстремальной музыки Metal Crowd, а также гастрольные туры по городам европейской части России. Коллектив активно сотрудничает с музыкантами Digimortal, Nookie и Stardown, а композиции группы используются в качестве фоновой музыки на русском сайте научно-фантастического боевика Люка Бессона «Напролом». Все полноформатные альбомы оформлены картинами Алексея «Гуталина» Кожанова, концепт-художника фильма «Прометей», Риддли Скотта.

Стиль 
Первые работы группы относят к Industrial Death Metal, однако сами музыканты не склонны ограничивать своё творчество жанровыми рамками и предпочитают рассматривать свой стиль во многом как экспериментальный.
Абсолютно все релизы коллектива тематически различны по стилистике игры.

Тематика песен 
Лирика группы очень яркая, эмоциональная, многозная, изначально затрагивающая темы будущего человечества, философии, науки и религии. Основные языки песен — русский и английский.
Космос, внеземной разум, научная фантастика, ближайшее будущее, прогресс, рефлексия, самопознание, разрушение и созидание, смерть, насилие, возможности выбора, теория зарождения жизни, смысл бытия, теософия, концепция бога — лишь неполный перечень затрагиваемых тем.

Состав 
 Алексей Циколенко — вокал, гитара (с 2005)
 Константин Циколенко — гитара (с 2005)
 Сергей Канатьев — бас-гитара (с 2006)
 Карина Назина — вокал (с 2010)
 Сергей Адреналинов — ударные (с 2010)

Дискография

Видео

Отзывы и критика 
 Рецензия на альбом «Zero-Gravity» в журнале Dark City № 67, 2012 год 
 Интервью журналу Dark City № 42, 2009 год

Примечания

Ссылки 
 http://www.oblivionmachine.com/ Официальный сайт группы
 http://www.lastfm.ru/music/Oblivion+Machine Профиль Oblivion Machine на Last.fm
 http://www.metal-archives.com/bands/Oblivion_Machine Страница Oblivion Machine на сайте Encyclopaedia Metallum

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы Москвы